John-F.-Kennedy-Platz (Berlijn)
 John-F.-Kennedy-Platz (Braunschweig)
 John-F.-Kennedy-Platz (Dachau)